Il singolare del Copa Telmex 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Tommy Robredo era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato all'Open 13.

Juan Carlos Ferrero ha battuto in finale David Ferrer 5–7, 6–4, 6–3.

Teste di Serie

 David Ferrer (finale)
 Juan Carlos Ferrero (campione)
 Nicolás Almagro (primo turno)
  Juan Mónaco (semifinali)

 Albert Montañés (semifinali) 
 Igor' Andreev (quarti) 
 Victor Hănescu (secondo turno) 
 Horacio Zeballos (quarti)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni

Copa Telmex 2010
ATP World Tour 2010